Le Trois-mâts fantôme est la treizième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou. Puis est publiée sous forme d'album en 1967.

Univers

Synopsis 
Un vaisseau fantôme hante les eaux de Torboayo, petite île des Antilles où le Vieux Nick et Sébastien enquêtent sur la mystérieuse disparition de navires du roi. Pendant ce temps, Barbe-Noire et son Bon-Papa, désargentés et affamés, cherchent à profiter de la situation pour renflouer les caisses et remplir leurs assiettes...

Personnages 
 Le Vieux Nick, secondée par Sébastien, à la recherche des vaisseaux disparus du roi.
 Barbe-Noire et son Bon-papa, pirates sanguinaires sans équipage et ne disposant plus qu'une famélique arête comme repas...
 Don Pedro de Valda, duc de Pastille et gouverneur de Torboayo, qui déteste beaucoup de chose.
 Don Jaime Lepez, premier conseiller du gouverneur.
 Le capitaine du "Turry-gold", navire marchand, s'évanouissant vaillamment à la vue du vaisseau fantôme.
 Le curieux équipage fantomatique du vaisseau fantôme commandé par un homme masqué à cape et chapeau rouge.

Historique

Publication

Revues

Album 
la première édition (brochée) sort en 1967 chez Dupuis. Il fut ensuite réédité en , toujours chez le même éditeur.

Lien externe 
Fiche de l'album sur la bedethèque.

Album de bande dessinée sorti en 1967
Album Dupuis
Histoire du Vieux Nick et Barbe-noire
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1965